Trg republike je lahko:
 Trg republike, Ljubljana
 Trg republike, Beograd
Trg Republike, Erevan
 Trg republike, Podgorica
 Trg republike, Rim
 nekdanji Trg republike, Zagreb (Trg bana Jelačića)